Товстик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Товстик, Владимир Антонович (род. 1949) — белорусский художник, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР.
 Товстик, Петр Евгеньевич (1935—2020) — советский и российский математик, лауреат государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.